Tanzim (organisation en arabe) est un terme générique qui désigne l'organisation armée d'un mouvement.

 Tanzim, le nom souvent donné par dérivation dans la presse occidentale au Tanzim du parti palestinien Fatah, c'est-à-dire la faction armée de ce parti politique. 
 Le Tanzim, un mouvement de la résistance libanaise.
 Le Tanzim était une organisation clandestine marocaine de gauche. Il s'agit de l'aile Radicale de l'UNFP qui tenta en  de commencer une guérilla dans les montagnes du Moyen Atlas (région de Khénifra).

Islamisme 
Selon Gilles Kepel et Antoine Jardin, le "tanzim" est la stratégie organisationnelle pyramidale des réseaux terroristes islamistes de "seconde génération", type Al-Qaïda.

Notes et références